|-
| (41201) 1999 WF4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41202) 1999 WX6||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41203) 1999 WK7||||28 листопада 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (41204) 1999 WX8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (41205) 1999 WZ8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| 41206 Шаннаміо (Sciannameo)||||27 листопада 1999||Поліно (провінція Терні)||Обсерваторія Поліно
|-
| (41207) 1999 WK9||||29 листопада 1999||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (41208) 1999 WL9||||29 листопада 1999||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (41209) 1999 WB15||||29 листопада 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41210) 1999 WN18||||27 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41211) 1999 XB1||||2 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41212) 1999 XO1||||2 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41213) 1999 XG2||||2 грудня 1999||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (41214) 1999 XZ3||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41215) 1999 XH4||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41216) 1999 XG5||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41217) 1999 XT6||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41218) 1999 XK10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41219) 1999 XR11||||6 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41220) 1999 XV12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41221) 1999 XQ13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41222) 1999 XH15||||2 грудня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (41223) 1999 XD16||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41224) 1999 XX17||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41225) 1999 XY17||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41226) 1999 XZ17||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41227) 1999 XN18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41228) 1999 XT18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41229) 1999 XB19||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41230) 1999 XE20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41231) 1999 XS20||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41232) 1999 XK21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41233) 1999 XX22||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41234) 1999 XP23||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41235) 1999 XB24||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41236) 1999 XH24||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41237) 1999 XM25||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41238) 1999 XU25||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41239) 1999 XD26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41240) 1999 XO26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41241) 1999 XV26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41242) 1999 XY26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41243) 1999 XG29||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41244) 1999 XY30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41245) 1999 XJ37||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (41246) 1999 XZ38||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41247) 1999 XQ39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41248) 1999 XG40||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41249) 1999 XJ40||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41250) 1999 XA41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41251) 1999 XD41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41252) 1999 XJ42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41253) 1999 XP43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41254) 1999 XT43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41255) 1999 XV43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41256) 1999 XX45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41257) 1999 XG46||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41258) 1999 XB47||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41259) 1999 XH52||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41260) 1999 XZ53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41261) 1999 XA54||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41262) 1999 XZ55||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41263) 1999 XM56||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41264) 1999 XF58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41265) 1999 XG58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41266) 1999 XP58||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41267) 1999 XK60||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41268) 1999 XO64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41269) 1999 XX65||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41270) 1999 XK68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41271) 1999 XQ71||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41272) 1999 XH72||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41273) 1999 XL72||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41274) 1999 XS72||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41275) 1999 XP78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41276) 1999 XG83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41277) 1999 XS85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41278) 1999 XA90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 41279 Трентман (Trentman)||||8 грудня 1999||Олате||Л. Робінсон
|-
| (41280) 1999 XJ95||||7 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41281) 1999 XZ95||||9 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41282) 1999 XO96||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41283) 1999 XM99||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41284) 1999 XP102||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41285) 1999 XM106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41286) 1999 XN106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41287) 1999 XZ106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41288) 1999 XD107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41289) 1999 XN107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41290) 1999 XB108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41291) 1999 XE108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41292) 1999 XH108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41293) 1999 XY108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41294) 1999 XH109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41295) 1999 XM110||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41296) 1999 XY119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41297) 1999 XE123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41298) 1999 XT123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41299) 1999 XY125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41300) 1999 XZ126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

41200